El nombre James Hall puede referirse a las siguientes personas:

James Hall, botánico, geólogo y paleontólogo estadounidense;
James Hall, gimnasta británico;
James Hall, geólogo y geofísico escocés;
James Hall, explorador inglés;
James Hall, jugador de fútbol americano estadounidense.